Pflanzung bezeichnet
 die Pflanztätigkeit, siehe Pflanzung (Pflanzvorgang)
 eine bepflanzte Fläche, siehe Pflanzung (Rabatte) und Plantage